Sussdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Gottfried Sussdorf (1822–1890), deutscher Chemiker
 Max von Sussdorf (1855–1945), deutscher Veterinärmediziner